Martella ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Martella (* 1968), italienischer Politiker
 Bruno Martella (* 1992), italienischer Fußballspieler
 Luigi Martella (1948–2015), Bischof von Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi
 Massimiliano Martella (* 1977), italienischer Radrennfahrer
 Massimo Martella (* 1961), italienischer Regisseur und Drehbuchautor
 Vincent Martella (* 1992), US-amerikanischer Filmdarsteller und Musiker